МГУ — сокращённое 
 МГУ им. М. В. Ломоносова — Московский государственный университет, Россия.
 Главное здание МГУ
 «МГУ» — советский ватерпольный клуб.
 «МГУ» — советская и российская команда по хоккею с шайбой, существовавшая в Москве.
 «МГУ» — название женского футбольного клуба «Алектан» из Москвы в 1987—1989 годах.
 МГУ им. Н. П. Огарёва — Мордовский государственный университет, Россия.
 МГУ — российский футбольный клуб из Саранска (в 1993 году наз. «Саранск-экспорт»).
 МГУ им. А. А. Кулешова — Могилёвский государственный университет, Белоруссия.
 МГУ им. адм. Г. И. Невельского — Морской государственный университет во Владивостоке, Россия.
 МГУ — Мариупольский государственный университет.
 МГУ им. А. С. Макаренко — Мелитопольский государственный университет.
 МГУ — Молотовский государственный университет, Молотов, СССР.
 МГУ — Мукачевский государственный университет, Украина.
 МГУ — Международный гуманитарный университет в Одессе, Украина.
 МГУ (

См. также 

 МосГУ — Московский гуманитарный университет, Россия.
 МарГУ — Марийский государственный университет, Россия.
 Монгольский государственный университет — университет в Улан-Баторе, Монголия.

Примечания